Хесу́с Ара́мбарри-и-Га́рате (; ,  — , ) — испанский композитор и дирижёр баскского происхождения. Принадлежит к числу композиторов, выводивших баскскую национальную музыку в большой мир (Хесус Гуриди, Хосе Мария Усандисага, отец Доностия и проч.). С другой стороны, Арамбарри опирался на достижения испанских национальных композиторов Серебряного века, таких как Исаак Альбенис и Мануэль де Фалья.

Биография 
Родился и вырос в Бильбао. Там же учился в консерватории, где его главным наставником был Хесус Гуриди, затем в Париже у Поля Ле Флема и Поля Дюка и наконец (1932) в Базеле у Феликса Вайнгартнера. Кроме того, среди учителей Арамбарри в области дирижирования был работавший в Бильбао Владимир Гольшман.

После возвращения в Бильбао (1933) Арамбарри посвятил себя преимущественно дирижированию, возглавив Симфонический оркестр Бильбао и много сделав для его превращения в профессиональный коллектив. Также он ездил по стране, способствуя развитию музыкальной культуры; в том числе исполнял большие хоровые сочинения с баскскими хорами. Арамбарри был профессором  Мадридской консерватории, дирижёром Мадридского симфонического оркестра. В 1953 году стал главным дирижёром Муниципального симфонического духового оркестра Мадрида. Он умер прямо во время концерта в мадридском парке Ретиро.

Композиторское наследие 
Основные произведения Арамбарри, в значительной степени основанные на баскском музыкальном материале, созданы им на рубеже 1920-30-х гг. В их числе, прежде всего, прелюд для оркестра «Ведьмы в канун Нового года» (; 1930) и Восемь баскских песен для сопрано с оркестром (1931). После возвращения в Испанию он сочинял мало; среди его работ последующих лет выделяются две мемориальные пьесы — «Приношение» (; 1946) памяти Мануэля де Фальи и «In Memoriam» памяти поэта и музыковеда Хуана Карлоса Гортасара, а также сарсуэла «Южный ветер» () и балет «Айко-Майко» ().

Список сочинений 
 Сочинения для сцены
 «Айко-Майко» (), балет (1932).
 «Южный ветер» (), сарсуэла в двух действиях (1952).
 Вокальные сочинения
 Восемь баскских песен для сопрано и оркестра (1931/1932). Обработка любовных и колыбельных песен из сборников Ресуррексьона де Аскуэ и отца Доностии.
 «Кастилия» для сопрано, хора и оркестра, на слова Мануэля Мачадо (1941).
 Сочинения для оркестра
 «Ведьмы в канун Нового года» (, прелюд G-dur для оркестра (1930).
 «Испанская фантазия» () D-dur для оркестра.
 Четыре экспромта для оркестра (до 1933).
 «In Memoriam», элегия cis-moll для оркестра, памяти Хуана Карлоса Гортасара (1930/1939?). Цитирует Dies irae и «Так поют дети» () Гуриди, текст которой принадлежит Гортасару.
 «Приношение» () e-moll для оркестра, памяти Мануэля де Фальи (1946). Цитирует музыку де Фальи.
 «Посвящение» () для оркестра, памяти Хавьера Арискеты (1949).
 Камерная музыка
 Струнный квартет D-dur (до 1933).
 Элегическая песнь () для фортепиано, в честь Арриаги (до 1933?).

Записи

В качестве дирижёра 
Выпущенные на грампластинках
 Арриага. Симфония d-moll. Увертюра к «Счастливым невольникам». Увертюра F-dur («Нонет»).
 Торроба. «Кастильский» концерт и другие сочинения для гитары. — ODYSSEY 32 16 0113.
 М. де Фалья. «Ночи в садах Испании» (фортепиано — Алисия де Ларроча). — EMI.
 М. де Фалья. «Любовь-волшебница». — EMI.
 Эспла. «Песни взморья» (Canciones Playeras). — EMI.
Выпущенные на компакт-дисках
 (1959) Гуриди. Десять баскских мелодий. «Приношение Уолту Диснею». Танец с мечом из «Амайи». — EMI.

В качестве композитора 
В скобках указана дата выхода диска.
 (1999) Арамбарри. Восемь баскских песен. «Айко-Майко» (сюита). «In memoriam». «Ведьмы в канун Нового года» (Maria Bayo, Cristian Mandeal) — CLAVES CD 50-2001. 
 (2003) Арамбарри. Восемь баскских песен. «Испанская фантазия». Четыре экспромта. «In memoriam». «Ведьмы в канун Нового года». «Приношение». Симфоническая интермедия из «Южного ветра» (Itxaro Mentxaka, Juan José Mena) — Naxos 8.557275.

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте звукозаписывающей компании Naxos 

Композиторы Испании
Дирижёры Испании
Академические музыканты Испании
Родившиеся в 1902 году
Родившиеся 13 апреля
Умершие в 1960 году
Умершие 11 июля
Персоналии по алфавиту
Умершие на сцене